

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Ferz“ beginnt.

Ferz 



Ferza 
 Ferzat, Ali (* 1951), syrischer Karikaturist

Ferze 
 Ferzende († 1939), kurdischer Stammesführer und Rebell
 Ferzetti, Gabriele (1925–2015), italienischer Schauspieler